de wiskunde
 Mathematica (software)